Карлсбад 1923 — 3-й международный шахматный турнир проходил с 28 апреля по 20 мая.

А. Алёхин выиграл у ближайших конкурентов (Е. Боголюбова, Г. Мароци и Э. Грюнфельда), завоевал 2 приза «За красоту» игры.

Таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

1923 год в шахматах
Карлсбад (шахматный турнир)
1920-е годы в Чехословакии
Апрель 1923 года
Май 1923 года
Международные соревнования по шахматам в Чехословакии